Al nome di James Simpson corrispondono i seguenti personaggi:

 James Simpson – generale britannico.
 James Young Simpson – medico scozzese
 James Simpson – sassofonista che ha collaborato con Claudio Baglioni (Solo) e  Edoardo Bennato (Abbi dubbi).
 James Simpson – produttore cinematografico